Rumigny ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Rumigny (Ardennes) im Département Ardennes
 Rumigny (Somme) im Département Somme

Davon abgeleitet:
 Marie-Hippolyte de Rumigny (1784–1871), französischer Diplomat und Pair von Frankreich
 Marie-Théodore de Rumigny (1789–1860), dessen Bruder, französischer General